Francis Caprice, dit Frank Caprice, (né le  à Hamilton, dans la province de l'Ontario au Canada) est un joueur professionnel retraité de hockey sur glace ayant évolué à la position de gardien de but. Il possède la double nationalité canadienne et italienne.

Carrière 
Réclamé en neuvième ronde du repêchage de 1981 par les Canucks de Vancouver, Caprice poursuit une saison de plus au niveau junior avec les Knights de London de la Ligue de hockey de l'Ontario, prenant part durant celle-ci au championnat du monde junior où il remporta la médaille d'or avec le Canada avant de rejoindre la Ligue nationale de hockey en 1982. 

Il dispute ses six saisons dans la LNH avec les Canucks, principalement en tant qu'auxiliaire à Richard Brodeur. Il est libéré par l'équipe à l'été 1988 et se joint alors aux Admirals de Milwaukee où il évolue durant deux saisons.

Caprice quitte pour l'Italie en 1992, rejoignant le HC Gardena de la Série A pour qui il évolue durant quatre saisons. Il joue ses cinq dernières saisons en carrière dans la Ice Hockey Superleague pour les Cardiff Devils et les Ayr Scottish Eagles, faisant un bref passage de deux rencontres en 1994 en Roller Hockey pour les Voodoo de Vancouver, avant de se retirer de la compétition à l'été 1999.

Statistiques de gardien en carrière 

|1979-1980 || Knights de London||LHJMO || 18||3||7||3||919 || 74||4,84||86,5 ||1 || 2||3 ||1 ||1 || 94||10 ||6,38 ||--||0 ||--  
|-
|1980-1981 || Knights de London ||LHO ||42 ||11 ||26 ||0 || ||190 ||5,25 ||--||0 || 9|| || || || || || || || ||
|-
|1981-1982 || Knights de London ||LHO || 45||24||17||2|| ||196 ||4,5||--||0 ||6 ||4 ||1 ||3 || 240||18 ||4,5 ||--||0 ||0  
|-
|1981-1982 || Black Hawks de Dallas ||LCH ||3 ||0 ||3 ||0 ||178 ||19 ||6,4 ||80,2 ||0 || 0|| || || || || || || || ||
|-
|1982-1983 || Canucks de Vancouver||LNH || 1||0||0||0|| 20||3 ||9 ||62,5||0 ||0 || || || || || || || || ||  
|-
|1982-1983 || Express de Fredericton ||LAH || 14|| 5||8 ||1 || 819|| 50||3,67 ||88,3 ||0 ||0 || || || || || || || || ||
|-
|1983-1984 || Canucks de Vancouver|| LNH || 19||8||8||2|| || 62||3,39||88,2 ||1 || 2|| || || || || || || || ||  
|-
|1983-1984 || Express de Fredericton || LAH || 18||11 ||5 ||2 || ||49 ||2,7 ||91,7 ||2 || 2|| || || || || || || || ||
|-
|1984-1985 || Canucks de Vancouver|| LNH || 28||8||14||3|| ||122 ||4,81||85,1 ||0 ||0 || || || || || || || || ||  
|-
|1985-1986 || Canucks de Vancouver || LNH || 7||0 ||3 ||2 ||308 ||28 ||5,45 ||81,9 ||0 || 0|| || || || || || || || ||
|-
|1985-1986 || Express de Fredericton|| LAH || 26||12 || 11|| 2|| ||109 ||4,29||87,2 ||0 ||4 ||6 ||2 ||4 || 333||22 ||3,96 ||--||0 ||0  
|-
|1986-1987 || Canucks de Vancouver || LNH ||25 ||8 ||11 ||2 || ||89 ||3,84 ||86,2||0 ||9 || || || || || || || || ||
|-
|1986-1987 || Express de Fredericton|| LAH || 12||5||5||0|| 686||47 ||4,11||87,5 ||0 ||2 || || || || || || || || ||  
|-
|1987-1988 || Canucks de Vancouver || LNH || 22||7 ||10 ||2 || ||87 ||4,19 ||86,1 ||0 ||6 || || || || || || || || ||
|-
|1988-1989 || Admirals de Milwaukee|| LIH|| 39||24||12||0|| || 143||3,89||--||2 ||2 ||2 ||0 ||1 ||91 ||5 ||3,3 ||--||0 ||0  
|-
|1989-1990 || Mariners du Maine || LAH ||10 ||2 ||6 ||1 || 550||46 ||5,02 ||83,3 ||0 ||0 || || || || || || || || ||
|-
|1989-1990 || Admirals de Milwaukee|| LIH || 20||8||6||3|| ||79 ||4,26||--||0 ||0 ||3 ||0 ||2 || 142||10 ||4,23 ||--||0 ||4  
|-
|1992-1993 || HC Gardena || Série A|| 19||-- ||-- ||-- || || 93||4,89 ||--||-- || 2|| || || || || || || || ||
|-
|1993-1994 || HC Gardena|| Série A || 22||-- ||-- ||-- || ||100 ||4,98||--||-- || 0|| || || || || || || || ||  
|-
|1994-1995 || HC Gardena || Série A ||36 ||-- ||-- ||-- || || ||4,39 ||87 ||-- || ||3 ||-- ||-- ||-- ||-- ||4,54 ||87,1 ||-- ||--
|-
|1995-1996 || HC Gardena|| Série A || 36||-- ||-- ||-- || ||100 ||3,58||--||-- ||0 || || || || || || || || ||  
|-
| rowspan="2"|1996-1997 || Cardiff Devils || ISL ||12 ||-- ||-- ||-- || 705|| 38||3,23 ||89,7 ||-- || ||1 ||-- ||-- || 60||3 ||3 ||92,7 ||0 ||0
|-
|| Cardiff Devils|| Coupe B&H || 7||7||0||0|| || ||1,95||--||1 || || || || || || || || || ||  
|-
| rowspan="2"|1997-1998 || Cardiff Devils|| ISL ||21 ||-- ||-- ||-- || ||61 ||2,95 ||90,3 ||-- || ||2 ||-- ||-- || 120|| 4||2 ||91,8 ||-- ||0
|-
|| Cardiff Devils|| B&Coupe H || 8||-- ||-- ||-- ||480 ||16 ||2||91,8 ||1 ||0 || || || || || || || || ||  
|-
|1998-1999 || Ice Rays de Corpus Christi || WPHL ||15 ||9 ||5 ||1 ||847 || 48||3,4 ||88,3||0 ||0 || || || || || || || || ||
|-
|1998-1999 || Ayr Scottish Eagles|| ISL || 7||2||5||0|| 391||24 ||3,49||87,2 ||0 ||0 || 4 ||0 ||3 || 210||11 ||3,14 ||90,7 ||0 ||0  

| 102||31 ||46 ||11 || ||391 ||4,2 ||85,9||1 ||17 || || || || || || || || ||

Statistiques internationales

Références

Voir aussi 

Naissance en mai 1962
Naissance à Hamilton (Ontario)
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur italien de hockey sur glace
Choix de repêchage des Canucks de Vancouver
Gardien de but de hockey sur glace
Joueur des Canucks de Vancouver
Joueur des Black Hawks de Dallas
Joueur de l'Express de Fredericton
Joueur des Mariners du Maine (1987-1992)
Joueur des Admirals de Milwaukee (LIH)
Joueur des Cardiff Devils
Joueur des IceRays de Corpus Christi
Joueur des Ayr Scottish Eagles
Joueur des Knights de London
Joueur du HC Gherdeina